— японский игровой дизайнер, продюсер и сценарист, работающий в компании Square Enix (ранее Square Co.) с 1991 года. Наиболее известен по руководству разработкой таких игр как Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Final Fantasy VII и Final Fantasy VIII. Выступал в качестве продюсера в Final Fantasy X и Final Fantasy X-2. На данный момент является главой производственной команды Production Team 1 и занимался продюсированием игр The 3rd Birthday и Final Fantasy XIII. Отец двух детей.

Участие в проектах 

 Final Fantasy Adventure (1991) — автор сценария
 Romancing SaGa (1992) — дизайнер карты
 Final Fantasy V (1992) — автор сценария
 Final Fantasy VI (1994) — руководитель, автор сценария
 Chrono Trigger (1995) — руководитель
 Final Fantasy VII (1997) — руководитель, автор сценария
 Ehrgeiz (1998) — член команды FFVII
 Final Fantasy VIII (1999) — руководитель
 Final Fantasy X (2001) — главный руководитель, продюсер, супервайзер по сценарию
 Kingdom Hearts (2002) — сопродюсер
 Final Fantasy X-2 (2003) — продюсер, супервайзер по сценарию
 Before Crisis: Final Fantasy VII (2004) — продюсер
 Kingdom Hearts: Chain of Memories (2004) — продюсер
 Final Fantasy VII: Advent Children (2005) — продюсер
 Kingdom Hearts II (2005) — сопродюсер
 Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII (2006) — продюсер
 Crisis Core: Final Fantasy VII (2007) — исполнительный продюсер, планирование игры
 Sigma Harmonics (2008) — продюсер
 Dissidia: Final Fantasy (2008) — продюсер
 The 3rd Birthday (2009) — продюсер
 Final Fantasy XIII (2010) — продюсер, дизайнер, супервайзер по сценарию
 Dissidia 012 Final Fantasy (2011) — особая благодарность
 Final Fantasy XIII-2 (2011/2012) — продюсер, супервайзер по сценарию
 Theatrhythm Final Fantasy (2012) — особая благодарность
 Lightning Returns: Final Fantasy XIII (2013) — продюсер, супервайзер по сценарию
 Final Fantasy XV — сопродюсер
 Final Fantasy VII Remake — продюсер

Примечания

Ссылки 
 
 Ёсинори Китасэ  страница на сайте MobyGames.
 Ёсинори Китасэ  профайл на сайте Square Haven.

Супервайзеры
Продюсеры компьютерных игр
Геймдизайнеры Японии
Сценаристы Японии
Сотрудники Square Enix